Lục Nam (district), een district in de Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Lục Nam (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.
 Lục Nam (provincie), een voormalige provincie in Vietnam.
 Lục Nam (rivier), een rivier in Vietnam.